El repte dels «100 Cims» és un projecte de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) que es va iniciar l'1 de juliol de 2006 i que pretén fer conèixer el Principat de Catalunya, la Catalunya del Nord i Andorra per mitjà de l'excursionisme. El repte, per a qualsevol federat de muntanya, consisteix a assolir cent cims d'un catàleg que conté els més representatius i emblemàtics. Els cims han estat triats pel Comitè dels 100 cims valorant-ne les característiques físiques, històriques o de distribució al territori. Els cims tenen, bàsicament, tres característiques comunes: ser un cim referenciat, tenir un accés que no requereixi obligatòriament material d'escalada i que tingui una extensa visió del territori que l'envolta. En l'actualitat la llista la formen 522 cims.

Inicialment la llista tenia únicament 175 cims. El 2012 es van ampliar a 308. Per tal de recuperar l'esperit inicial de l'activitat i que els participants no acumulin cims prop del seu lloc de residència, la FEEC va categoritzar 150 cims en «essencials» i, a partir del dia 1 de juliol de 2019, cal assolir un centenar d'aquests cims essencials per superar el repte. El juliol de 2022 aquesta llista es va incrementar en 214 cims més fins a assolir, en total, 522 muntanyes de tot el territori.

La llista havia tingut fins a 23 cims més, que ara no es poden validar dins el repte. A continuació es llista la relació de cims actuals i, al final, els cims que són fora del catàleg actual.

Llista dels cims essencials

Llista dels altres cims

Cims ja no inclosos

Referències

Vegeu també 
 Llista de cims emblemàtics de Catalunya
 Llista dels sostres comarcals de Catalunya

Llista dels 100 cims de la FEEC